Окса́на Вячесла́вовна Гайду́к (, род. , д. Звёздная, Барановичский район, Брестская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский государственный и политический деятель, депутат Палаты представителей Национального собрания VI и VII созывов. В парламенте является заместителем председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству.

Биография 
Образование высшее — закончила Белорусскую государственную политехническую академию по специальности «Строительство автомобильных дорог и аэродромов»; в настоящее время проходит обучение в Институте государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Работала первым заместителем генерального директора  государственного производственного объединения «Горремавтодор Мингорисполкома».

11 сентября 2016 года баллотировалась и была избрана на парламентских выборах депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва по Есенинскому избирательному округу № 100. По результатам голосования, за её кандидатуру были поданы 20 847 голосов (47,8 % от общего числа), явка избирателей на округе составила 63,7 %.

17 ноября 2019 года, на прошедших парламентских выборах, была вновь избрана депутатом Палаты представителей Национального собрания по тому же округу, что и в 2016 году. По результатам голосования, за её кандидатуру были поданы 22 081 голосов (50,99 % от общего числа), при этом явка избирателей на округе составила 64,07 %.

Семья 
Замужем, воспитывает сына.

Награды 
Награждена почетными грамотами Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, администраций Московского и Фрунзенского районов г. Минска, имеет нагрудный знак Министерства внутренних дел Республики Беларусь «За заслугi».

Примечания 

Депутаты Палаты представителей (Белоруссия)
Выпускники Академии управления при Президенте Республики Беларусь
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании